Ha studiato presso il Conservatorio P. I.  Tchaikovsky di Mosca diplomandosi nel 2002 e frequentando poi i corsi dell’Accademia dell’Arena di Verona e  del Centro de Perfeccionamiento Placido Domingo a Valencia. La sua attività artistica è iniziata con la partecipazione a qualificati concorsi di canto fra i quali il Bilbao Voice Competition del 2011, in occasione del quale ha vinto il primo premio. Nella prima parte della sua carriera ha cantato da mezzosoprano interpretando vari ruoli fra cui quello di Charlotte nel Werther. Sempre come mezzosoprano si è esibita a Lubiana nel 2008, interpretando il ruolo di Dulcinée nel Don Chisciotte, e a Bari, prima nel 2011 come Carmen e poi nel 2012 come Rosina nel Barbiere di Siviglia. Sempre nel 2011 si è fatta apprezzare nel corso dei concerti del Saho Centre di Seul e al Teatro Monumental di Madrid con l’Orchestra della Radio e Televisione spagnola.

A partire dal 2013 ha iniziato a interpretare ruoli da soprano, debuttando come Minnie in La fanciulla del West al Teatro de La Coruna con l’Orchestra Sinfonica di Galizia diretta da Lorin Maazel.

La Metlova ha al suo attivo numerose altre performances come la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi a La Coruna nel 2016, i ruoli di Senta ne L’olandese volante al Palacio de l'Opera a La Coruna, di Isabella nel Don Carlo al Teatro del Canal di Madrid, in occasione del Festival El Escorial, e  il ruolo di Abigaille nel Nabucco, oltre a numerosi concerti e recital in Italia, Germania e Spagna.